

Sigle 
 Acetate Free Biofiltration – Biofiltrazione senza Acetato, una tecnica di emodialisi ad alta efficienza
 Air Force Base – Base dell'aeronautica militare (per i paesi anglofoni, in particolare per gli Stati Uniti d'America).

Codici 
 afb – codice ISO 639-3 della lingua gulf arabic
 afb – Away From Brain